Elektronika steht für:
 Elektronika (Marke) (Электроника), Markenname für Heimcomputer, Taschenrechner und elektronisches Spielzeug der ehemaligen UdSSR
 Elektronika BK-0010, Heimcomputer, Clone des PDP-11
 Elektronika 60, Terminalcomputer (auf ihm wurde Tetris programmiert), ebenfalls Clone des PDP-11
 Elektronika IM, Clone des LCD-Spiels Game & Watch
 Elektronika (Zeitschrift), polnische Elektronik-Zeitschrift

Siehe auch:
 Electronica